Митрополит Макарий III (ум. 14 (24) ноября 1663) — епископ Русской православной церкви, митрополит Новгородский и Великолуцкий.

Биография 
Был казначеем Казанского Спасо-Преображенского монастыря.

Участник Земского собора 1621 года, в чине новгородского митрополита.

8 августа 1652 года хиротонисан во епископа Новгородского и Великолуцкого с возведением в сан митрополита.

В 1654 году митрополит Макарий перенёс мощи князя Владимира Ярославича из Корсунской паперти в самую церковь Святой Софии и положил их в новой раке на правой стороне, у полуденных дверей.

В 1654—1655 годах участвовал в Соборе по делу исправления церковных книг. Негативно относился к церковной реформе патриарха Никона.

Скончался 14 ноября 1663 года. Погребён в Юрьевском Новгородском монастыре под папертью церкви.

Примечания

Ссылки 
 Кафедра новгородских святителей (со времени введения христианства в Новгороде в 992 г. до настоящего времени): Жития, сведения и биографические очерки в 4 томах. — 2-е изд., испр. и доп. — Великий Новгород : Издательский отдел Новгородской епархии, 2014. — Т. 2 : 1576—1900 гг. — ISBN 978-5-9915-0813-1
 

Епископы Русской православной церкви
Митрополиты Русской православной церкви
Похороненные в Юрьевом монастыре